Verdinglichung steht für:

 Verdinglichung, in marxistischer Theorie die Verkehrung des Verhältnisses von produzierenden Menschen in ein Waren-Verhältnis
 Verdinglichung (Rechtswissenschaft), Begriff von Dulckeit, Beispiel im deutschen BGB: die Vormerkung 
 Verdinglichung (Wohnungseigentum), deutsches Wohnungseigentumsrecht